A 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon az alpesisí lány óriás-műlesiklás versenyszámát február 16-án rendezték Hajfellben.

Eredmények

Források 
 

Alpesisí a 2016. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon